Адам Джон Хэррингтон (англ. Adam John Harrington; род. 26 ноября 1972, Гамильтон, Канада) — канадский . Получил известность благодаря роли Итана Конанта в сериале «Тайный Круг», а также озвучиванию компьютерных игр «L.A. Noire», «Battlefield Hardline» и «God of War».

Биография 
Адам Хэррингтон родился 26 ноября, 1972 года в Гамильтоне, Онтарио, Канада. Позже переехал с семьёй в Берлингтон, где вырос и обучался в Burlington High School. До того, как стал актёром, получил степень магистра в области морской биологии. Карьеру актёра начал в 1996 году.

Карьера 
В конце 90-х активно снимался в телесериалах. В 2000 году состоялся кинодебют Адама в фильме «Ханжа», после чего актёр переехал в Лос-Анджелес, США. В 2011 году озвучивал Роя Эрла в игре «L.A. Noire». В 2015 озвучивал роль Тайсона Лэтчфорда в игре «Battlefield Hardline». С его внешности срисовывался один из персонажей игры «Remothered».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Актёры XXI века